Il Trofeo Rally Terra 2010 (T.R.T.) si è disputato su 6 gare, tutte su fondo sterrato. Una di queste il Rally di Sardegna a coefficiente doppio. Mentre Azzano coeff. 1,5

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Trofeo S2000

Trofeo N4

Costruttori

Voci correlate
Trofeo Rally Asfalto 2010

Serie rallystiche nel 2010